Эскадренные миноносцы типа «Л’Адруа» — тип эскадренных миноносцев французского флота. Представляли собой усовершенствованную версию эсминцев типа «Бурраск» от которых отличались увеличенным водоизмещением и рядом незначительных усовершенствований. Всего построено 14 единиц: «Л’Адруа» (), «Л’Альсион» (), «Ле Фортюн» (), «Ле Марс» (), «Ля Пальм» (), «Ля Рийо» (), «Баск» (), «Борделе» (), «Булонэ» (), «Брестуа» (), «Форбин» (), «Фудруайян» (), «Фугэ» (), «Фрондер» ().

Вместе с типом «Бурраск» составили основу французских миноносных сил в период между Первой и Второй мировыми войнами.

Конструкция

Вооружение

Служба

Оценка проекта 

Эсминцы типа «Л’Адруа» стали улучшенной версией типа «Бурраск». Метацентрическая высота была увеличена в сравнении с предшественниками, что благотворно сказалось на мореходности и остойчивости. Как артиллерийские платформы они стали лучше, но ненамного. Первоначальные проблемы с турбинами были решены и корабли могли поддерживать высокую скорость достаточно длительное время. Внедрение новой модели орудий главного калибра позволило несколько повысить скорострельность, хотя она и была по прежнему меньшей, чем у зарубежных эсминцев, улучшились и условия работы орудийных расчетов. 

Вместе с тем, как и их предшественники, эсминцы типа «Л’Адруа» страдали от перегрузки и сильной качки. Корпуса кораблей оставались слишком слабыми и легко повреждались, а расход топлива на крейсерском режиме чрезмерным. Их реальной скорости 30 узлов было достаточно лишь для сопровождения старых линкоров, но со вступлением в строй линейных крейсеров типа «Дюнкерк» они перестали соответствовать эскортным задачам. Что касается систем ПВО и ПЛО, то они с самого начала были неудовлетворительными.

Примечания

Ссылки 

 Гаррос Л. Военно-морской флот Франции во Второй мировой войне

Литература 
 
 
 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Л’Адруа»